назва    =

Космонавтика 1961